Кларенс Леонард «Келли» Джонсон (1910-1990) - американский авиаконструктор
 Бернадетт Джин «Келли» Джонсон (1958-2007) - британская гитаристка, рок-музыкант